17-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 25 по 28 июля 1991 года в Барселоне (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на judoinside.com

Международные спортивные соревнования в Барселоне
Июль 1991 года
Международные соревнования по дзюдо в Испании
Чемпионаты мира в Испании